Doce, DOCE, 12 o XII puede referirse:

 al número 12;
 al año 12;
 al mediodía, las 12:00 horas del día, momento que también se llama meridiano;
 al mes de diciembre;
 al día 12 de cada mes;
 al siglo XII;
 al DOCE, siglas del antiguo Diario Oficial de las Comunidades Europeas;
 al río Doce en el sureste de Brasil, que desagua en el océano Atlántico;
 a Jordi Doce, un poeta, crítico y traductor español;
 a la película rusa 12,  dirigida por Nikita Mikhalkov y basada en la obra de Reginald Rose Twelve Angry Men;
 al grupo musical portugués Doce.